Венедиков — фамилия; имеет женскую форму Венедикова.
 Венедиков, Йордан (1871—1957) — болгарский генерал, историк и публицист.
 Венедиков, Михаил (1905—1973) — болгарский геодезист, многолетний преподаватель Софийского лесотехнического университета.